Den Namen Jonesborough tragen die Städte:

 Jonesborough (Tennessee)
 Jonesboro (Georgia)
 Jonesborough (Nordirland)

Siehe auch:
 Jonesboro
 Johnsburg